Срболужички се може односити на:
Срболужички језици (Лужичкосрпски језици)
Срболужичани (Лужички Срби)